Ordine Imperiale di Sant'Aleksandr Nevskij – ordine cavalleresco e di merito dell'Impero russo (1725-1917)
 Ordine di Aleksandr Nevskij – decorazione militare dell'Unione Sovietica e della Russia (1942-2010)
 Ordine di Aleksandr Nevskij – ordine di merito della Russia (2010-)